Рафи́нья () — в португальском языке — уменьшительная форма имени Рафаэл.

Известные носители:
 Рафинья Бастос (род. 1976) — бразильский баскетболист, комик, актёр, журналист, писатель, ведущий.
 Рафаэл да Силва Франциско (род. 1983) — бразильский футболист, полузащитник.
 Марсио Рафаэл Феррейра де Соуза (род. 1985) — бразильский футболист, защитник.
 Рафа Алькантара (род. 1993) — испано-бразильский футболист, полузащитник.
 Беллоли, Рафаэль Диас (род. 1996) — бразильский футболист, нападающий.